Ві́ла-Майо́р, або Ві́лла-Майо́р (, ; стара орфографія — ) — власна назва. Також — Вілармайор.

Топоніми

Вілармайор

Віла-Майор (Сан-Педру-ду-Сул)
 Віла-Майор (Санта-Марія-да-Фейра)
 Канеду, Вале і Віла-Майор